Людвиг Казимирович Горецкий ( — , Киев) — врач-дерматолог, доктор медицины, адъюнкт-профессор Киевского университета святого Владимира.

Биография 
Родился в Ровненском уезде Волынской губернии в польской дворянской семье. Среднее образование получил в Ровенской гимназии. Затем поступил на медицинский факультет Киевского университета, который окончил с отличием в 1848 году, стал ординатором при университетской терапевтической клинике, с 1854 года — доцентом, заведующим отделения госпитальной клиники при Киевском военном госпитале, врачом при пансионе графини R. Левапювой. В 1855 году получил степень доктора медицины, защитил докторскую диссертацию «De sputis in pneumonia acuta primaria (cruposa Rokitansky)» и стал первым директором университетской дерматологической клиники.

С 1858 года (по некоторым данным 1861) — адъюнкт кафедры специальной терапии Киевского университета. В 1861—1963 годах изучал систему преподавания кожных и венерических болезней за рубежом (в Париж, Вене). С 1864 по 1880 год возглавлял дерматологическую клинику университета Св. Владимира в Киеве. Одновременно, с 1864 года — младший ординатор Киевского военного госпиталя. С 1866 года — штатный доцент кафедры специальной патологии и терапии, одновременно преподавал курс кожных болезней. С 1868 года сосредоточился исключительно на преподавании курса болезней кожи и сифилиса, которые в то время имели значительное распространение на Украине, особенно в Киеве и Житомир. С 1877 года несколько лет читал курс инфекционных болезней. Одновременно заведовал госпитальной терапевтической клиникой.

Был основателем отделения кожных болезней Киевского военного госпиталя, составителем первого отчета дерматологической клиники университета.

Автор научных трудов по клинике накожных болезней, которые отличались оригинальными и прогрессивными взглядами на эти болезни: упорядочил с тогдашних позиций терминологию, проводил мысль о связи кожных заболеваний с общим состоянием организма, изменениями в крови.

Был членом и вице-председателем Киевского общества врачей, Киевского общества естествоиспытателей, членом-корреспондентом Одесского общества врачей.

Вышел в отставку действительным статским советником, а за тридцатилетнюю службу в университете имел пенсию 600 рублей в год. За заслуги в развитии медицины его портретом украсили кабинет заведующего госпитальной дерматологической клиники — по инициативе преемника, дерматолога и сифилидолога профессора Михаила Ивановича Стуковенкова.

Жил в Киеве на Бибиковском бульваре, 4 в собственном доме. Умер 23 апреля 1885 года от паралича и был похоронен на римско-католическом участке Байкового кладбища. Вдова в 1886 году возвела над могилой семейный мавзолей-часовню по проекту архитектора Ромуальда Тустановского.

Источники 
 
 Особняки Киева
 Медицина и история

Дерматологи Российской империи
Дерматологи Украины
Выпускники медицинского факультета Киевского университета Св. Владимира
Профессора Императорского университета Святого Владимира
Доктора медицины
Похороненные на Байковом кладбище